USCC steht für:

 Flughafen Tscheljabinsk, Russische Föderation nach dem ICAO-Code
 United States Chamber of Commerce, Handelskammer der Vereinigten Staaten
 United SportsCar Championship, Sportwagen-Serie in den Vereinigten Staaten

USCC